Джоэл Розенберг  (, 1 мая 1954 — 2 июня 2011) — американский писатель канадского происхождения, автор научно-фантастических произведений.

Личная жизнь 
Джоэл вырос в Северной Дакоте и Коннектикуте. Работал водителем грузовика, санитаром в приюте для умственно отсталых, бухгалтером, крупье, клерком в мотеле.

Сестра — журналистка Кэрол Розенберг.

Библиография

Серия: Стражи пламени 
 Спящий дракон (1983)
 Меч и цель (1984)
 Серебряная корона (1985)
 Достойный наследник (1987)
 Воин жив (1988)
 Путь к Эвенору (1991)

Серия: Хранители скрытых путей 
 Огненный герцог (1995)
 Серебряный камень (1996)
 Багровое небо (1998)

Писатели США XX века
Писатели США XXI века
Английские писатели
Выпускники Коннектикутского университета